Michael Harty (bisschop) - voormalig bisschop van Killaloe in Ierland
 Michael Harty (parlementslid) - voormalig Ierse parlementslid voor kiesdistrict Clare